Acanceh bezeichnet:

 Acanceh (Maya-Stätte), archäologische Stätte im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 Acanceh (Ort), moderner Ort im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 Municipio Acanceh, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Yucatán